Les  (ou , devenu obsolète) (d'après Majungasaurus, lui-même nommé d'après la ville de Mahajanga à Madagascar) sont une tribu de grands dinosaures théropodes carnivores du Crétacé supérieur, trouvés à Madagascar, en Inde et en France. C'est un sous-groupe de la famille des théropodes Abelisauridae, un clade gondwanien connu pour ses crânes épais et souvent cornus et ses bras vestigiaux. Les deux sous-groupes d'Abelisauridae sont Carnotaurinae, mieux connu du Carnotaurus sud-américain, et Majungasaurini, composé de Majungasaurus de Madagascar et de ses plus proches parents. Leurs ancêtres ont émergé au Jurassique moyen, et le clade a duré jusqu'au Crétacé supérieur.

Pour PBDB, les Majungasaurini appartiennent à la famille des Carnotaurinae.

Les Majungasaurini étaient des prédateurs bipèdes de taille moyenne, mais se déplaçant relativement lentement. Leurs longues jambes ont été construites pour marcher, pas pour courir. Ils avaient des têtes hautes et profondes avec des mâchoires puissantes, mais de petits avant-bras sans carpes dans les poignets. En raison de leur démarche lente et de leurs petits bras, ils se sont probablement attaqués aux sauropodes plus gros et plus lents plutôt qu'aux ornithopodes plus petits et plus rapides. Leurs ancêtres vivaient sur un continent sud unifié, le Gondwana, au début du Crétacé, mais à mesure que la masse terrestre se divisait, ils se distinguaient de leurs cousins sud-américains, et finalement les uns des autres.

Identification anatomique 
Les Abelisauridae possèdent tous des membres antérieurs distincts, vestigiaux et immobiles, avec des phalanges manuelles très réduites. Carnotaurus et Majungasaurus sont étroitement liés mais se distinguent par plusieurs caractéristiques squelettiques. Carnotaurus a onze vertèbres dorsales mais Majungasaurus en a treize. Carnotaurus a des os dentaires courts et une branche presque verticale, tandis que celui de Majungasaurus se courbe vers l'arrière et présente des projections caudales notables. Les Majungasaurini ont également des fenêtres antéorbitales basses et larges, une large plaque triangulaire postérieure au pariétal, deux trous pour une veine cérébrale près de la crête sagittale et une large rainure sur le condyle occipital. Ces différences sont importantes car les abélisauridés dérivés sont classés comme Majungasaurini ou Carnotaurini en fonction de leurs synapomorphies.

Histoire de l'étude 
Le premier Majungasaurini découvert fut Indosaurus, découvert en Inde en 1933 par Charles Alfred Matley et Friedrich von Huene, et Majungasaurus, découvert à Madagascar en 1955 par René Lavocat. Les deux espèces ont été mal identifiées au moment de leurs découvertes car elles n'étaient connues que de restes partiels : Indosaurus était considéré comme un allosauridé, et Majungasaurus était considéré comme un pachycéphalosauridé. Ce n'est qu'en 1991 que le paléontologue José Bonaparte a émis l'hypothèse que ces théropodes et bien d'autres appartenaient à la même famille, les Abélisauridae.

Classification

Taxonomie 
Selon PBDB, il y a cinq genres :
 Arcovenator
 Genusaurus
 Indosaurus
 Majungasaurus
 Rajasaurus

Phylogénie 
Le clade Majungasaurini est relativement nouveau, proposé en mars 2014 par le paléontologue Thierry Tortosa. Il est défini comme tous les abélisauridés plus étroitement liés à Majungasaurus qu'à Carnotaurus.

Paléobiologie

Étendue géographique 
Les Majungasaurini et leur groupe frère Carnotaurini ont émergé dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Sud. De là, ils se sont répandus dans le reste du Gondwana : l'Afrique et l'Inde modernes, et vraisemblablement l'Australie et l'Antarctique également. Des preuves fragmentaires d'Abelisauridae dans le sud de la France indiquent qu'ils se sont peut-être également propagés en Europe, mais la relation de ces espèces avec le reste des Majungasaurini n'est pas bien établie.

Habitudes alimentaires 
Comme tous les abélisaures, les majungasaurinés étaient carnivores et avaient des dents bulbeuses, des têtes courtes et des cous forts. Cela signifiait que leurs larges mâchoires étaient très puissantes et pouvaient écraser la trachée ou les vertèbres de leurs proies une fois mordues. Majungasaurus est connu pour avoir chassé des sauropodes de taille moyenne tels que Rapetosaurus, et ses marques de dents ont été trouvées sur les côtes d'autres Majungasaurus. On ignore s'il chassait activement les membres de sa propre espèce ou s'il se contentait de cannibaliser leurs restes. Ce comportement n'a pas été observé chez d'autres Majungasaurini.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 

 
Theropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2013
Paléontologie à Madagascar